

Галерия

Външни препратки 
 Вижте в shockwave формат.

Римски императори
Римски имперски династии
Нерво-Траянова династия
Нерво-Антонинова династия
Петима добри императори
Римска империя
Европейски кралски династии